Lista meczów piłkarskiej reprezentacji Rosji. Nie uwzględniono meczów Reprezentacji Imperium Rosyjskiego (1912–1914).

Przypisy

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 

Reprezentacja Rosji w piłce nożnej
Rosja